Ле-Ліо́н-д'Анже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний схід від Нанта, 23 км на північний захід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року до Ле-Ліон-д'Анже приєднали колишній муніципалітет Андіньє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1547 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3812,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Ліон-д'Анже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара